Friðgeirsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1987), handballeur islandais ;
 Skúli Jón Friðgeirsson (né en 1988), footballeur islandais.

Notes et références